Дюраню́ () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Туррет-Леванс. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Левенс (округ Ницца).

Площадь коммуны — 16,10 км², население — 156 человек (2006) с тенденцией к росту: 170 человек (2012), плотность населения — 10,6 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 185 человек, а в 2012 году — 170 человек.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 115 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 90 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности 78,3 %, в 1999 году — 66,7 %). Из 90 активных трудоспособных жителей работали 83 человека (49 мужчин и 34 женщины), 7 числились безработными (3 мужчины и 4 женщины). Среди 25 трудоспособных неактивных граждан 12 были учениками либо студентами, 9 — пенсионерами, а ещё 4 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 51 облагаемое налогом домохозяйство, в котором проживало 125,0 человек. При этом медиана доходов составила 19 тысяч 881 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки